Oakland steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Oakland (Alabama)
 Oakland (Arkansas)
 Oakland (Florida)
 Oakland (Georgia)
 Oakland (Illinois)
 Oakland (Iowa)
 Oakland (Kalifornien)
 Oakland (Kentucky)
 Oakland (Maine)
 Oakland (Maryland)
 Oakland (Michigan)
 Oakland (Minnesota)
 Oakland (Mississippi)
 Oakland (Missouri)
 Oakland (Nebraska)
 Oakland (New Jersey)
 Oakland (Oklahoma)
 Oakland (Oregon)
 Oakland (Pennsylvania)
 Oakland (Rhode Island)
 Oakland (South Carolina)
 Oakland (Tennessee)
 Oakland (Texas)
 Oakland (Burnett County, Wisconsin)
 Oakland (Jefferson County, Wisconsin)
 Oakland (Burnett County), Town(ship) in Wisconsin
 Oakland (Town, Jefferson County), Town(ship) in Wisconsin
 Oakland (Town, Douglas County), Town(ship) in Wisconsin
 Oakland Park, Stadt im US-Bundesstaat Florida
 Oakland Township (Minnesota)
 Oakland Township (Pennsylvania) 

in Kanada:
 Oakland (British Columbia)
 Oakland (Brant County) in Ontario
 Oakland (Essex County) in Ontario
 Oakland (Manitoba)
 Oakland (Nova Scotia)

mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:
 Oakland (Warm Springs, Georgia), NRHP-ID: 82002455
 Oakland (Bryantown, Maryland), NRHP-ID: 83002946
 Oakland (Oakhurst Dr., Natchez, Mississippi), NRHP-ID: 76001087
 Oakland (Lower Woodville Rd., Natchez, Mississippi), NRHP-ID: 89000781
 Oakland (Airlie, North Carolina), NRHP-ID: 73001346
 Oakland (Gallatin, Tennessee), NRHP-ID: 92000841
 Oakland (Montpelier, Virginia), NRHP-ID: 74002123
 Oakland (Parkersburg, West Virginia), NRHP-ID: 79002604

Personen:
 Ben Oakland (1907–1979), US-amerikanischer Filmkomponist und Songschreiber
 Simon Oakland (1915–1983), US-amerikanischer Schauspieler
 Vivien Oakland (* 1895 als Vivian Anderson; † 1958), US-amerikanische Schauspielerin

Sonstiges:
 Oakland (Automarke), eine Automarke von General Motors (1907–1931)
 Oakland County, County im US-Bundesstaat Michigan
 Oakland Cemetery, Friedhof in Atlanta, Georgia
 Oakland Athletics, Baseballteam aus Oakland, Kalifornien
 Oakland Invaders, American-Football-Team (1983–1985) aus Oakland, Kalifornien
 Oakland Growth and Berkeley Guidance Studies, zwei Langzeit-Entwicklungsstudien
 Bistum Oakland, römisch-katholische Diözese mit Sitz in Oakland, Kalifornien

Siehe auch:
 Auckland (Begriffsklärung), verschiedene Bedeutungen